Mueang Saraburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Saraburi, Thailanda, cu o populație de 106.107 locuitori și o suprafață de 301,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 77 de sate (muban).

Amphoe în provincia Saraburi